Protos (automerk), een historisch Duits automerk
 Protos (treinstel), een bepaald type treinstel
 VV Protos, een Drentse voetbalvereniging
 USV Protos, een studenten volleybalvereniging uit Utrecht